La Liga 2008-09 (også kaldet Liga BBVA efter den nuværende hovedsponsor) er den 78. sæson siden oprettelsen af ligaen. Spilleperioden strakte sig fra den 30. august 2008 til den 31. maj 2009. FC Barcelona sikrede sig den 19. ligatitel i klubbens historie med tre spilledage tilbage den 16. maj 2009, da Villarreal CF besejrede de tætteste forfølgere, Real Madrid, 3–2.

Stillingen 

Senest opdateret: 13. juli 2009
 Athletic Bilbao vandt en play-off plads i Europa League 2009-10 fordi de nåede Copa del Rey finalen, hvor modstanderen var FC Barcelona, der kvalificerede sig til en højere turnering (Champions League 2009-10).

Topscorere 

Senest opdateret: 13. juli 2009

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Fodboldsæson 2008-09